Buffa ist der Familienname folgender Personen:
 Annalisa Buffa (* 1973), italienische Mathematikerin
 Barbara Buffa (* 1926), deutsche Journalistin
 Ernst Buffa (1893–1971), deutscher Generalleutnant
 Federico Buffa (* 1959), italienischer Journalist
 Ivan Buffa (* 1979), slowakischer Komponist, Pianist und Dirigent
 Todd Buffa (1952–2012), US-amerikanischer Jazzsänger und Arrangeur

Buffa ist der Name folgender Orte:
 Buffa, Ortsteil der Gemeinde Giaveno in der Provinz Turin, Italien

Siehe auch:
 Opera buffa